Travelers Rest ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Travelers Rest (South Carolina)
 Travelers Rest (Georgia)

Historische Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 Travelers Rest (Toccoa), Gebäude im NRHP in Toccoa